Point Pleasant kan syfta på

 Point Pleasant (TV-serie) – en amerikansk TV-serie

Geografi

USA 

 Point Pleasant (udde i USA, Florida, Manatee County), 
 Point Pleasant (udde i USA, Florida, Pinellas County), 
 Point Pleasant (udde i USA, Louisiana, Iberville Parish), 
 Point Pleasant (udde i USA, Louisiana, Plaquemines Parish), 
 Point Pleasant (udde i USA, Louisiana, Tensas Parish), 
 Point Pleasant (udde i USA, Mississippi), Yalobusha County, 
 Point Pleasant, West Virginia, countyhuvudort, Mason County, 
 Point Pleasant (udde i USA, Massachusetts), Worcester County, 
 Point Pleasant (udde i USA, Maine), Lincoln County, 
 Point Pleasant (udde i USA, Minnesota), Chisago County, 
 Point Pleasant, New Jersey, ort, Ocean County, 
 Point Pleasant (udde i USA, New York), Monroe County, 
 Point Pleasant (stup), Pennsylvania, Washington County, 
 Point Pleasant (flygplats), Pennsylvania, Bucks County, 
 Point Pleasant, Ohio – en ort i delstaten Ohio

Robotskapade USAförgreningar